Steineman je priimek v Sloveniji in tujini. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1. januarja 2011 v Slovenji uporabljalo ta priimek 18 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Franci Steinman (*1952), gradbenik hidrotehnik, univ. prof. in politik
Jože Steiman
Polonca Steiman

Znani tuji nosilci priimka 
Egon Steinman (1901—1966), hrvaški arhitekt
Ralph Steinman (1943—2011), kanadski imunolog, celični biolog in akademik, nobelovec

Glej še 

 priimek Steiner

Zunanje povezave